Millesttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Millesttjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Millesttjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,64 ha)
Millesttjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (18,2 ha)
Millesttjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även
Mellersttjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn